Scissurella är ett släkte av snäckor. Scissurella ingår i familjen Scissurellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Scissurella